Příjmení Krebs (Krebsová), Kreps (Krepsová) nese více různých osobností:

 Edwin G. Krebs (1918–2009) – americký biochemik a vysokoškolský pedagog
 Ernst T. Krebs (1911–1996) – americký biochemik
 Hans Krebs – rozcestník
 Johann Ludwig Krebs – německý hudební skladatel a varhaník
 Karin Krebsová (* 1943) – východoněmecká atletka, běžkyně